Polylophium involucratum är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Polylophium involucratum ingår i släktet Polylophium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
involucratum